Plusieurs lieux de culte chrétiens sont dédiés à un .

Allemagne 

En Allemagne( ou  en allemand) :
 Bade-Wurtemberg :
 Église Saint-Valentin de Boos, Ebersbach-Musbach
 , Eppingen
 Église Saint-Valentin, Limbach
 Église Saint-Valentin, Ulm

 Bavière :
 Église Saint-Valentin de Reutern, Bad Griesbach im Rottal
 Église Saint-Valentin, Bad Reichenhall
 Église Saint-Valentin de Markt Buch, Buch
 Église Saint-Valentin de Hechenberg, Dietramszell
 Église Saint-Valentin de Diepoltskirchen, Falkenberg
 Chapelle Saint-Valentin, Frickenhausen-sur-le-Main
 Église Saint-Valentin de Straßgiech, Scheßlitz
 Église Saint-Valentin de Percha, Starnberg
 Église Saint-Valentin, Unterföhring
 , Zolling

 Brandebourg :
 Église Saint-Valentin de Dubrau, Wiesengrund

 Hesse :
 , Bad Schwalbach
 Église Saint-Valentin, Hünstetten
 Église Saint-Valentin, Kiedrich

 Rhénanie-du-Nord-Westphalie :
 Église Saint-Valentin de Venrath, Erkelenz

 Sarre :
 Église Saint-Valentin, Düppenweiler
 Chapelle Saint-Valentin, Sarrelouis

 Saxe-Anhalt :
 Église Saint-Valentin, Bad Lauchstädt

 Thuringe :
 Église Saint-Valentin de Leimrieth, Hildburghausen

Autriche 

En Autriche ( en allemand) :
 Basse-Autriche :
 Église Saint-Valentin de Landschach, Grafenbach-Sankt Valentin
 Église Saint-Valentin, Großrußbach
 Église Saint-Valentin, Röhrenbach
 Église Saint-Valentin, Sankt Valentin
 Église Saint-Valentin de Gettsdorf, Ziersdorf

 Haute-Autriche :
 Église Saint-Valentin, Ansfelden
 Église Saint-Valentin de Kirchberg bei Linz, Kirchberg-Thening
 Église Saint-Valentin de Weyregg am Attersee, Weyregg am Attersee

 Carinthie :
 Église Notre-Dame-de-l'Assomption-et-Saint-Valentin de Tainach, Völkermarkt
 Église Saint-Valentin  de Dellach, Moosburg
 Église Saint-Valentin de Glainach, Ferlach

 Tyrol :
 Église Saint-Valentin, Nauders

 Vorarlberg :
 Église Saint-Valentin, Bizau

Belgique 
En Belgique :
 Église Saint-Valentin, Frassem, Arlon
 Église Saint-Valentin, Montignies-sur-Sambre, Charleroi

Canada 
Au Canada :
 Église Saint-Valentin, Saint-Valentin, Québec

France 

En France :

 Alsace :
 Église Saint-Valentin, Attenschwiller
 Chapelle Saint-Valentin, Mollkirch

 Bourgogne :
 Église Saint-Valentin, Arthonnay
 Église Saint-Valentin, Autricourt
 Église Saint-Valentin, Chamesson
 Chapelle Saint-Valentin et église Saint-Valentin, Étaule
 Église Saint-Valentin, Jalogny
 Église Saint-Valentin, Ménétreux-le-Pitois

 Bretagne :
 Église Saint-Valentin, Guilers

 Centre-Val de Loire :
 Église Saint-Valentin, Saint-Valentin

 Champagne-Ardenne :
 Église Saint-Valentin, Bagneux-la-Fosse
 Église Saint-Valentin, Lantages

 Franche-Comté :
 Église Saint-Valentin, Lavoncourt
 Église Saint-Valentin, Renaucourt

 Languedoc-Roussillon :
 Église Saint-Valentin, Counozouls
 Église Saint-Valentin, Taillet

 Lorraine :
 Chapelle et église Saint-Valentin, Hagen
 Église Saint-Valentin, Moussey

 Midi-Pyrénées :
 Église Saint-Valentin, Simorre

 Haute-Normandie :
 Église Saint-Valentin, Jumièges

 Provence-Alpes-Côte d'Azur :
 Église Saint-Laurent-et-Saint-Valentin, Berre-les-Alpes
 Chapelle Saint-Valentin, Les Ferres
 Église Saint-Valentin, Marseille

Italie 

En Italie ( en italien) :

 Latium :
 Église Saint-Valentin, Rome

 Lombardie :
 Église Saint-Valentin, Breno

 Ombrie :
 Église Saints-Stéphane-et-Valentin, Pérouse
 , Terni

 Pouilles :
 Cathédrale Saint-Valentin, Bitonto

 Trentin-Haut-Adige :
 Église Saint-Valentin, Caldonazzo
 Église Saint-Valentin de Pardell, Funes
 Église Saint-Valentin, Villandro

 Vénétie :
 Oratoire Saint-Valentin, Costabissara
 Église Saint-Valentin, Salara

Luxembourg 

Au Luxembourg :
 Église Saint-Valentin, Bockholtz, Parc Hosingen
 Chapelle Saint-Valentin, Mertzig

Pologne 

En Pologne ( en polonais) :
 Basse-Silésie :
 Église Saint-Valentin, Lubiąż

 Couïavie-Poméranie :
 Église Saint-Valentin de Łążyn, Zławieś Wielka

 Grande-Pologne :
 Église Saint-Valentin, Osieczna
 Église Saint-Valentin d'Obra, Wolsztyn
 Église Saints-Marguerite-et-Valentin, Wysoka

 Łódź
 Église Notre-Dame-du-Scapulaire-et-Saint-Valentin, Lutomiersk
 Église Saint-Valentin de Kłocko, Sieradz

 Mazovie :
 Église Saint-Valentin, Latowicz

 Opole :
 Église Saint-Valentin, Dobrodzień

 Poméranie :
 Église Saint-Valentin, Gdańsk

 Silésie :
 Église Saint-Valentin, Bieruń
 Église Saint-Valentin, Konopiska
 Église Saint-Valentin, Radlin
 Église Saint-Valentin, Woźniki

 Varmie-Mazurie :
 Église Saint-Valentin, Lipowiec
 Église Sainte-Marie-Madeleine-et-Saint-Valentin de Lutry, Kolno

République tchèque 

En République tchèque ( en tchèque) :
 Église Saint-Valentin, Most

Slovénie 

En Slovénie ( en slovène) :
 Église Saint-Valentin de Straži pri Raki, Krško
 Église Saint-Valentin de Limbarska Gora, Moravče

Suisse 
 Basilique Notre-Dame du Valentin à Lausanne

Saint-Valentin